Sobrenome
 Teixeira (apelido)

Localidades no Brasil
 Teixeira (Paraíba)

Localidades em Espanha
 Teixeira (Galiza)

Freguesias em Portugal
 Teixeira (Arganil)
 Teixeira (Baião)
 Teixeira (Seia)

Rio
Rio Teixeira, afluente do Vouga
Rio Teixeira, afluente do Douro
Rio Teixeira, afluente do Paiva

Desambiguações de topônimos